Alien Autopsy steht für:
 Eine bekannte angebliche Aufnahme einer Alien-Autopsie, siehe Santilli-Film
 Eine nach dieser Aufnahme benannte Science-Fiction-Komödie, siehe Alien Autopsy – Das All zu Gast bei Freunden